Xuman Records — российский независимый музыкальный лейбл, основанный Александром Хьюманом в 2006 году. Студия лейбла находится в 30 км от Москвы, в деревне Орлово Щёлковского района. Лейбл стоял у истоков российского инди-движения, открыв массовому слушателю группы Pompeya, Xuman, On-The-Go.

Деятельность 
Xuman Records занимается изданием и популяризацией аудио- и видеозаписей. Однако основной деятельностью лейбла является производство музыки, а именно: сочинительство, создание аранжировки, звукозапись, сведение, мастеринг.

История 
Открытие студии состоялось 9 сентября 2006 года, а 11 ноября того же года было проведено представление первого выпуска с лейбла. В период с 2006 по 2009 год лейбл не имел чёткой музыкальной политики, издавая в основном электронный андеграунд. В 2008 году к команде Xuman Records присоединился Никита Жилинский, и вскоре лейбл обрел собственную концепцию и визуальный стиль. Спустя год в команду лейбла вошел Корней Кретов в качестве звукорежиссёра и саунд-продюсера.

В декабре 2009 года состоялась презентация первого релиза после обновления лейбла — Tales Compilation (XR001). В треклист сборника вошли: On-The-Go, Mujuice, Bajinda Behind the Enemy Lines, Xuman, Kapus, Slideshow Park и другие.

За 5 лет на лейбле было издано около 20 разноплановых релизов: от начинающих групп Little Magic Shop и Mana Island до уже состоявшихся коллективов On-The-Go, Xuman, Everything Is Made in China. В студии Xuman Records также записывались другие известные представители российской инди-сцены: Pompeya, Weloveyouwinona, Glintshake.

В мае 2014 года открылась новая музыкальная студия лейбла. Здание студии возводилось по специальному акустическому проекту, общая площадь помещения составляет порядка 300 м², акустический зал — около 100 м². Звуковое оборудование для студии было приобретено в США.

В том же году резидент лейбла Алиса Игнатьева приняла участие в проекте «Голос» и дошла до полуфинала конкурса.

30 октября 2014 года резидент Xuman Records — группа Mana Island выиграла премию «Золотая горгулья» в номинации «Открытие года». Награду в номинации «Электронный проект» взяла группа Aanbreken, которая также записывается в студии XR.

Дискография 
 XR001: Various Artists — Xuman Records Tales Compilation (LP) — 2.01.2010
 XR002: Xuman — Panic (Single) — 5.07.2010
 XR003: On-The-Go — In the Wind (Single) — 13.09.2010
 XR004: On-The-Go — In the Wind Remixed (EP) — 14.10.2010
 XR005: Xuman — Golden Age (LP) — 20.03.2011
 XR006: On-The-Go — One Spark (EP) — 4.07.2011
 XR007: Kapus — IO (EP) — 29.04.2012
 XR008: On-The-Go — One Spark Remixed (EP) — 9.09.2012
 XR009: Xuman — Play (Single) — 24.12.2012
 XR010: Xuman — 49 Nymphomaniacs (EP) — 14.05.2013
 XR011: Mana Island — Mana Island (Single) — 18.06.2013
 XR012: Mana Island — Borderline (Single) — 27.08.2013
 XR013: Little Magic Shop — Planet After Light Preasure (EP) — 19.11.2013
 XR014: Xuman — Mood Dealer (EP) — 21.02.2014
 XR015: Mana Island — Lono (EP) — 11.03.2014
 XR016: Cola Koala feat. Majik — Need Your Love (EP) — 25.03.2014
 XR017: Scarlet Dazzle — Inflorescence (EP) — 08.04.2014
 XR018: Everything Is Made in China — Through Daybreak Into the Dark (Single) — 27.06.2014
 XR019: Everything Is Made in China — Through Daybreak Into the Dark Remixes (EP) — 23.09.2014
 XR020: Mana Island — Stare (Single) — 14.10.2014
 XR021: Xuman — K.O. (Single) — 8.12.2014

Исполнители лейбла 
Список исполнителей, которые издавались, либо записывались на Xuman Records.

 Aanbreken
 Alisa Franka (Алиса Игнатьева)
 Bajinda Behind the Enemy Lines
 Camel in Space
 Cola Koala
 Denis Korobkov
 Diva Rhys Meyers
 Esthetix
 Everything Is Made in China (EIMIC)
 Extatica
 Fridance
 Glintshake

 Hospital
 INWIRES
 Kapus
 Kiriloff
 Little Magic Shop
 Majestic
 Mana Island
 Mujuice
 No Name Band
 On-The-Go
 Pompeya
 Q-dubы

 Scarlet Dazzle
 Slideshow Park
 Stan Williams
 STI
 The O
 Type Machine
 Upstation
 Weloveyouwinona
 Xuman
 Сегодня в мире

Примечания

Ссылки 
 
 Xuman Records на Flickr
 Музыка Xuman на Soundcloud
 Музыка On-The-Go на Soundcloud

Инди-лейблы
Лейблы звукозаписи России
Лейблы звукозаписи, основанные в 2006 году